Børglum (plaats), plaats in Denemarken
 Børglum (parochie), parochie in Denemarken